Списки составлены в хронологическом порядке первой публикации:

Рассказы в авторских сборниках

Рассказы в романах, в сборниках повестей и в повестях

Рассказы вне авторских сборников

Примечания